Here to Save You All è il primo album in studio del rapper statunitense Chino XL, pubblicato nel 1996.

Tracce
Here to Save You All
Deliver
No Complex
Partner to Swing
It's All Bad
Freestyle Rhymes
Riiiot! (feat. Ras Kass)
Waiting to Exhale (feat. Gravitation)
What Am I?
Feelin' Evil Again 
Thousands
Kreep
Many Different Ways
The Shabba-Doo Conspiracy (feat. Kool Keith)
Ghetto Vampire
Rise + My Hero

Collegamenti esterni